Centerpartiet kan syfta på 

 Centerpartiet (Estland) – ett politiskt parti i Estland
 Centerpartiet (Nauru) – ett politiskt parti i Nauru
 Centerpartiet (Sverige) – ett politiskt parti i Sverige, som före 1957 hette Bondeförbundet
 Centerpartiet (1932) – ett politiskt parti i Sverige på 1930-talet, lett av N.A. Nilsson
 Centern i Finland – är ett politiskt parti i Finland
 Liberala centerunionen – ett politiskt parti i Litauen
 Senterpartiet – ett politiskt parti i Norge
 Åländsk Center – ett politiskt parti i Åland
 Centrumpartiet – eller katolska Centerpartiet, ett tidigare politiskt parti i Tyskland

Se även 
 Centern – flera
 Nordiska agrarpartier – agrara politiska organisationer i de nordiska länderna som historiskt främst arbetat för jordbruksbefolkningens värderingar och intressen och på senare år även i Baltikum.